Joe Vitale peut faire référence à :
Joseph Vitale (1901-1994), acteur américain, parfois crédité Joe Vitale ;
Joseph Vitale (né en 1954), homme politique du New Jersey ;
, batteur et joueur de clavier américain ;
Joe Vitale, joueur américain de hockey sur glace.